Gèze, un ruisseau des Hautes-Pyrénées
Gèze, une station de métro de Marseille

Arnaud Gèze (1913-1944), capitaine d'artillerie français
Bernard Gèze (1913-1996), géologue, hydrogéologue, volcanologue et spéléologue français
Jean-Marie Gèze (1755-?), homme politique français
François Gèze (1948-), éditeur